Verschiedene Arten afrikanischer Antilopen innerhalb der Gattung Kobus werden als Moorantilopen bezeichnet:

 Weißnacken-Moorantilope (Kobus megaceros)
 Litschi-Moorantilope (Kobus leche)
 Kobantilope oder Schwarzfuß-Moorantilope (Kobus kob)
 Puku  oder Gelbfuß-Moorantilope (Kobus vardonii)